

Rúpia, a alga 
A alga rúpia é uma alga microscópica que é muito presente na Lagoa da Jansen em São Luís, Maranhão. Quando a água da laguna (erroneamente chamada de "lagoa", pelo seu nível de água salgada) está pluída, a alga morre e produz um cheiro muito desagradável na laguna com sua decomposição.